Coello puede referirse a:

Localidades 
 Coello, municipio del departamento de Tolima, en Colombia;
 Coello en el estado de Illinois, Estados Unidos;

Otros 
 Calle Claudio Coello en Madrid, localizada en el Barrio de Salamanca;
 Río Coello en Colombia
 Torre de Coello, montaña en Asturias, España.

Geógrafo 

 Francisco Coello de Portugal y Quesada, citado habitualmente como Coello